

Первый этап 
10-12 сентября 2004 года

Группа 1 
г. Югорск, ДС «Юбилейный»

Группа 2 
г. Чехов, ДС «Олимпийский»

Команде МФК «Приволжанин» засчитаны поражения со счетом 0:3 во всех матчах первого этапа Кубка России 2004 года из-за участия незаявленных игроков

Группа 3 
г. Екатеринбург, манеж «ВИЗ-Синара»

Группа 4 
г. Щелково, УСМ «Подмосковье»

Группа 5 
г. Липецк, спорткомплекс ЛГТУ

Группа 6 
г. Волгодонск, спорткомплекс «Олимп»

Группа 7 
г. Реутов

Группа 8 
г. Москва, ДС «Кунцево»

Второй этап 
29-31 октября 2004 года

Группа 1 
г. Екатеринбург

Группа 2 
г. Щелково, УСМ «Подмосковье»

Группа 3 
г. Лобня

Группа 4 
г. Югорск, ДС «Юбилейный»

Финал четырёх 
20-21 ноября 2004 года г. Щёлково, УСМ «Подмосковье»

Примечания 

Кубок России по мини-футболу
Футбол в России в 2004 году